Pectinaria (dier), geslacht van borstelwormen
 Pectinaria (plant), geslacht uit de maagdenpalmfamilie